Vecchio steht für:
 Vecchio (Tavignano), Nebenfluss des Tavignano auf Korsika
 Porto-Vecchio, Gemeinde auf Korsika
 Lazzaretto Vecchio, Insel in der Lagune von Venedig
 Palazzo Vecchio, Palast in Florenz
 Ponte Vecchio, Brücke in Florenz

Vecchio ist der Familienname folgender Personen:
 Azeem Vecchio (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Emiliano Vecchio (* 1988), argentinischer Fußballspieler 
 Pietro Vecchio (* 1982), deutscher Kickbox-Weltmeister

Siehe auch:
 Il Vecchio
 Del Vecchio
 Delvecchio